Січова вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Січова вулиця — вулиця в місті Винники.
 Січова вулиця — вулиця в місті Дергачі.
 Січова вулиця — вулиця в місті Дунаївці.
 Січова вулиця — вулиця в місті Золотоноша.
 Січова вулиця — вулиця в місті Кам'янське.
 Січова вулиця — вулиця в місті Корсунь-Шевченківський.
 Січова вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Січова вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Січова вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Січова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Січова вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Січова вулиця — вулиця в місті Мостиська.
 Січова вулиця — вулиця в місті Нікополь.
 Січова вулиця — вулиця в смт Нововоронцовка.
 Січова вулиця — вулиця в смт Рудне.
 Січова вулиця — вулиця в місті Сквира.
 Січова вулиця — вулиця в місті Суми.
 Січова вулиця — вулиця в смт Томаківка.
 Січова вулиця — вулиця в місті Ходорів.
 Січова вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Січова вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала в місцевості Вітряні гори.

Вулиці